Эбба Марсель Витт-Браттстрём (; ) — шведская учёная, литературовед и феминистка. Профессор литературы и заведующий кафедрой в Университете Сёдертёрна.

Биография 
Родилась 1 июня 1953 года в Стокгольме. В 1988 году в Стокгольмском университете защитила кандидатскую диссертацию «Moa Martinson: skrift och drift i trettiotalet» взяв за основу диссертацию Моа Мартинсон, автор ряда книг о Бригитты Шведской, Виктории Бенедиктсон и Эдит Сёдергран. Работала над переводом романа «Egalia’s Daughters» норвежского писателя  на шведский язык. В 2010 году опубликовала историю феминистского движения в Швеции «Å alla kära systrar» ().

В 2008 году была приглашена для работы профессором на факультете исследований Северной Европы в Берлинский университет имени Гумбольдта. С 2012 года профессор северной литературы в Хельсинкском университете.

В 1970-х годах состояла в феминистской организации , в 2005 году одна из основателей феминистской партии Феминистская инициатива, позже Витт-Браттстрём покинула партия критикуя её тем что в ней она видела сильные левые тенденции.

С 1977 по 1982 год первый раз вышла замуж за Ола Голмгрена у них родился сын. С 1989 по 2014 год Эбба Витт-Браттстрём второй раз вышла замужем за , действующего секретаря Шведской академии. У них родилось трое детей.

Её родители во время Второй мировой войны бежали в Швецию. Отец был немецким антинацистом из обеспеченной семьи, мать эстонка была из бедной крестьянской семьи. Так как родители были в разводе, она росла с матерью.

Награды и премии 
 1991: 
 2004: 
 2014: 
 2015: 
 2016:

Книги 
  (medverkan). Stockholm: Prisma. 1977. Libris länk. ISBN 9151811359
 Moa Martinson : skrift och drift i trettiotalet. Stockholm: Norstedt. 1988. Libris  länk. ISBN 91-1-883422-1
 Sex, klasskamp och kvinnoförtryck / [Stig Malm, Ebba Witt-Brattström]. Verdandi socialpolitisk debatt, 0348-5102 ; 56. Stockholm: Verdandi. 1989. Libris länk
 Ur könets mörker : litteraturanalyser. Stockholm: Norstedt. 1993. Libris länk. ISBN 91-1-929261-9
 Hundra skrivande kvinnor / Birgitta Svanberg, Ebba Witt-Brattström. Stockholm: Natur och kultur. 1995—2000. Libris  länk
 Del 1, Från forntiden till och med romantiken. 1995. Libris  länk. ISBN 91-27-59434-3
 Del 2, Från realismen till modernismen. 1997. Libris  länk. ISBN 91-27-59435-1
 Del 3, Från mellankrigstid till millennieskifte. 2000. Libris  länk. ISBN 91-27-59436-X
 Ediths jag : Edith Södergran och modernismens födelse. Stockholm: Norstedt. 1997. Libris  länk. ISBN 91-1-971402-5
 Dekadensens kön : Ola Hansson och Laura Marholm. Stockholm: Norstedt. 2007. Libris  länk. ISBN 978-91-1-301415-9
 Å alla kära systrar! : historien om mitt sjuttiotal. Stockholm: Norstedt. 2010. Libris länk. ISBN 978-91-1-302055-6
 Stå i bredd : 70-talets kvinnor, män och litteratur. Stockholm: Norstedt. 2014. Libris  länk. ISBN 978-91-1-305852-8
 Kulturmannen och andra texter. Stockholm: Norstedt. 2016. Libris länk. ISBN 978-91-1-307153-4
 Århundradets kärlekskrig : [punktroman]. Stockholm: Norstedt. 2016. Libris  länk. ISBN 978-91-1-307308-8
 Århundredets kærlighedskrig : punktroman. København: C&K. 2016. Libris länk. ISBN 978-87-93368-11-8
 Love/war. [London]: Nordisk Books. 2017. Libris länk. ISBN 978-0-9954852-2-8
 Århundradets kärlekskrig, spelversion : en krigsförklarning, en kärleksförklarning / [dramaturgi: Nora Nilsson]. Stockholm: Kulturhuset Stadsteatern. 2017. Libris länk
 Vuosisadan rakkaussota. Helsinki: Into Kustannus. 2018. Libris länk. ISBN 978-952-264-898-3
 Kulturkvinnan och andra texter. Stockholm: Norstedts. 2017. Libris länk. ISBN 978-91-1-308077-2
 Historiens metoo-vrål : är jag inte människa. Stockholm: Norstedts. 2019. ISBN 978-91-1309268-3

Переводы 
 Brantenberg, Gerd (1978). Egalias döttrar : [en roman]. Stockholm: Prisma. Libris länk. ISBN 91-518-1199-5
 Kuijer, Guus (1978). Dom stora kan man lika gärna koka soppa på. Stockholm: Prisma. Libris länk. ISBN 91-518-1154-5 — Översättning från nederländska.
 Sida vid sida : kvinnokamp på fabrik & kontor. Tema nova, 99-0106580-1. Stockholm: Rabén & Sjögren. 1979. Libris länk. ISBN 91-29-53306-6 — Förkortad utgåva av Kvinder i kamp (danska).

Под редакцией 
 Kvinnornas litteraturhistoria. Del 2, 1900-talet / red.: Ingrid Holmquist, Ebba Witt-Brattström. Stockholm: Författarförl. 1983. Libris  länk. ISBN 91-7054-422-0 — * Även översatt till danska.
 Kristeva, Julia (1990). Stabat mater och andra texter / i urval av Ebba Witt-Brattström. Stockholm: Natur och kultur. Libris  länk. ISBN 91-27-02021-5
 Martinson, Moa (1990). I egen sak : [noveller, kåserier, artiklar och brev] / urval av Kerstin Engman och Ebba Witt-Brattström. Stockholm: Tiden. Libris  länk. ISBN 91-550-3591-4
 Andreas-Salomé, Lou (1995). Erotik och narcissism / urval: Cia Wedin och Ebba Witt-Brattström; inledning: Ebba Witt-Brattström. Divanserien, 99-2158109-0. Stockholm: Natur och kultur. Libris  länk. ISBN 91-27-04325-8
 Södergran, Edith (1997). Vaxdukshäftet : Edith Södergrans ungdomsdiktning / i urval av Ebba Witt-Brattström. Stockholm: Norstedt. Libris länk. ISBN 91-1-972121-8
 Birgitta (2003). «I dig blev den store Guden en liten pilt» : Heliga Birgittas himmelska uppenbarelser / i urval av Ebba Witt-Brattström. Stockholm: Norstedt. Libris  länk. ISBN 91-1-301215-0
 Kvinnorna skall göra det! : den kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad — som idé, text och historia / red.: Ebba Witt-Brattström och Lena Lennerhed. Samtidshistoriska frågor, 1650-450X ; 6. Huddinge: Samtidshistoriska institutet, Södertörns högsk. 2003. Libris  länk. ISBN 91-89615-05-0
 pThe new woman and the aesthetic opening : unlocking gender in twentieth-century texts. Södertörn academic studies, 1650-433X ; 20. Huddinge: Södertörns högsk. 2004. Libris länk. ISBN 91-89315-44-8
 Benedictsson, Victoria (2008). Ord på liv och död : kortprosa, drama, dagbok / under redaktion av Ebba Witt-Brattström.  Svenska klassiker / utgivna av Svenska akademien, 99-2090989-0. Stockholm: Atlantis. Libris  länk. ISBN 978-91-7353-248-8
 I Moas sak : från ny Moaforskning till Moaprisets historia / redaktör: Ebba Witt-Brattström. Sällskapet Moas vänners skriftserie ; 1. Stockholm: Sällskapet Moas vänner. 2012. Libris  länk

Примечания

Ссылки 
 Ebba Witt-Brattström (f. 1953)  на сайте .
 Ebba Witt-Brattström на сайте Libris.

Википедия:Биографии современников
Деятели феминизма Швеции
Выпускники Стокгольмского университета
Преподаватели Берлинского университета
Женщины-политики Швеции
Персоналии:Стокгольм